PMS kan syfta på:

Premenstruellt syndrom – ett samlingsbegrepp för olika typer av fysiska och psykiska besvär under förstadiet till menstruationen (var fjärde vecka)
Pantone Matching System – ett färgsystem för dekorfärger
Språkkod för piemontesiska 

Akronymer